Huszár Gyula (1838–1858) író, költő, zenekritikus
 Huszár Gyula (1921) építészmérnök